Буруны:

Населённые пункты 
 Буруны — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Буруны — деревня в Островском районе Псковской области.
 Буруны — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Другое  
 Буруны — река на Северном Кавказе